Дя́гілєв () — російське прізвище, утворене від слова дягиль («дягель»). Жіноча форма — Дягілєва. Відомі носії:
  ( 1940) — білоруський художник-графік
 Дягілєв Сергій Олександрович ( 1967) — російський диригент
 Дягілєв Сергій Павлович (1872—1929) — російський антрепренер

Інше 
 4005 Дягілєв — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1972 року

Див. також 
 Російський балет Сергія Дягілєва
 Дягілєво